Földrajz
 Aquincum, római katonai tábor és település a Római Birodalom Pannonia provinciájában a mai Budapest területén
 Aquincum, Budapest városrésze a III. kerületben
 Aquincum, HÉV megállóhely
 Aquincum, vasúti megállóhely
Közlekedés
 Aquincum, folyami motoros személyhajó
Hasonló nevűek
 Aquincumi Múzeum, a római település emlékeit bemutató múzeum
 Contra-Aquincum, Aquincum egyik ellenerődje (a Március 15. téren)
 Transaquincum, Aquincum másik ellenerődje (a mai Dagály fürdő területén)
 107052 Aquincum, kisbolygó